Leonardo da Pistoia, właśc. Leonardo di Francesco di Lazzaro Malatesta (1483-1518) – włoski malarz
 Leonardo da Pistoia (1502-1548) – włoski malarz